Antoni Muset i Ferrer (Igualada, 1892 – Valls, 1968), escriptor i poeta
 Assumpta Muset Pons (Collbató, 1957), doctora en història moderna per la Universitat de Barcelona i professora de la Universitat Internacional de Catalunya
 Frederic Muset i Ferrer (Igualada, 1896 – Barcelona, 1979), sacerdot, organista i compositor català 
 Josep Muset i Ferrer (Igualada, 1889 – Barcelona, 1957), sacerdot, organista i compositor català